Jens Volkmann ist der Name folgender Personen:

* Jens Volkmann (Leichtathlet) (* 1967), deutscher Leichtathlet 
 Jens Volkmann (Mediziner) (* 1967), deutscher Neurologe